Mespilus intermedia puede hacer referencia a:
 Mespilus intermedia (Ehrh.) Poir., sinónimo de Sorbus intermedia.
 Mespilus intermedia Poir., sinónimo de Crataegus laevigata.